ZIS-3 ist die Bezeichnung für:

 einen sowjetischen Lastwagen, siehe AMO-3
 eine sowjetische Feldkanone, siehe 76-mm-Divisionskanone M1942 (SiS-3)